Everybody Knows – singolo delle Dixie Chicks
Everybody Knows – singolo di Leonard Cohen
Everybody Knows – singolo di John Legend
Everybody Knows – album di Sonia Evans
Everybody Knows – album dei Prairie Oyster
Everybody Knows – album di Trisha Yearwood
Everybody Knows – album degli Young Gods
Everybody Knows – album dei The Bluebeaters
Everybody Knows – album di Judy Collins e Stephen Stills, accreditati Stills & Collins, del 2017